Гулобод, или Гулабад — название ряда сёл в Таджикистане:
 Гулобод — село в Вахдатском районе.
 Гулобод — село в Восейском районе.
 Гулобод — село в районе Джами.
 Гулобод — село в районе Деваштич. 
 Гулобод — село в Дангаринском районе. 
 Гулобод — село в районе Дусти.
 Гулобод — село в Кулябском районе.
 Гулобод — село в Пянджском районе.
 Гулобод — село в районе Рудаки.
 Гулобод — село в Темурмаликском районе.
 Гулобод — село в Шахринавском районе. 
 Гулобод — село в Гафуровском районе. 
 Гулобод — село в районе Хамадони.

См. также 

 Гюлабад — посёлок городского типа в Самаркандской области Узбекистана.